L'orma del Califfo (Wild Justice) – romanzo di Wilbur Smith del 1979

Film
 Wild Justice – film del 1925 diretto da Chester M. Franklin
Wild Justice – film del 1994 diretto da Paul Turner

Altro 

 Wild Justice - associazione no-profit